

Ciência 
 21451 Fisher — asteroide da cintura principal
 21396 Fisher-Ives — asteroide da cintura principal

Geografia 
 Fisher (condado) — condado dos Estados Unidos
 Fisher Island — localidade da Flórida

Meios de transporte 
 Fisher — fabricante de veículos

Ver também 
 Fischer

Sobrenomes derivados de profissões
Desambiguações de topônimos